You Are Here (Steve Khan en Rob Mounsey), een studioalbum uit 1998 van de Amerikaanse muzikanten Steve Khan en Rob Mounsey
 You Are Here (Opshop), een album uit 2004 van de Nieuw-Zeelandse popgroep Opshop
 You Are Here (South), een album uit 2008 van de Britse rockband South
 You Are Here (Thenewno2), een album uit 2009 van de Britse rockband Thenewno2
 You Are Here (UFO), een album uit 2004 van de Britse hardrockband UFO
 You Are Here (+/-), een album uit 2003 van de Amerikaanse Indieband +/-
 You Are Here (Banco de Gaia), een album van de Britse band Banco de Gaia
 You Are Here (1998), een Amerikaanse film uit 1998 met onder anderen Robert Knepper
 You Are Here (2007), een Amerikaanse film uit 2007 met onder anderen Bijou Phillips
 You Are Here (2013), een film uit 2013
 You Are Here (2019), Amerikaanse film uit 2019 
 You Are Here (ER), een aflevering van ER